Il singolare del WTA Tour Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Gabriela Sabatini era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Nataša Zvereva.

Steffi Graf ha battuto in finale Anke Huber, 6-1, 2-6, 6-1, 4-6, 6-3

Teste di serie

  Steffi Graf (campionessa)
  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
  Mary Pierce (primo turno)

 Gabriela Sabatini (quarti di finale) 
 Kimiko Date (quarti di finale) 
 Magdalena Maleeva (primo turno) 
 Mary Joe Fernández (quarti di finale) 

Note
 Monica Seles si è era qualificata, ma non ha partecipato per una tendinite al ginocchio sinistro e una distorsione alla caviglia destra.

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Tour Championships 1995